Poloni kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Poloni (ort), São Paulo, 
 Poloni (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar